Crabtree Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crabtree Township (Haywood County, North Carolina)
 Crabtree Township (Yancey County, North Carolina)